(Al)-Aqsa-Moschee oder (al)-Aksa-Moschee () bezeichnet folgende Moscheen: 
 al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt
 Aksa-Moschee (Den Haag) 
 Aqsa-Moschee (Koblenz) 
 Masjid-e-Aqsa in Rabwah, Pakistan
 Aksa-Moschee (Schaffhausen)